Cossio ist der Familienname folgender Personen:

 Nelson Cossio (* 1966), chilenischer Fußballspieler
 Víctor Manuel Cossio (* 1965), mexikanischer Fußballspieler